

Film
The Accusation – cortometraggio del 1914 diretto da Harry Myers
The Accusation – cortometraggio del 2003 diretto da David Rosner

Tv
The Accusation – episodio del 1959 della serie tv The Adventures of Rin Tin Tin